Вормсбехер () — немецкая фамилия

 Вормсбехер, Гуго Густавович (род. 1938) — советский и российский писатель, представитель российских немцев.
 Вормсбехер, Натали (род. 1986) — германская художница (комиксы). 
 Вормсбехер, Эдуард Валентинович (род. 1962) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.